Esistono più comuni francesi con questo nome

Ligueux – Dordogna
Ligueux – Gironda